Keene är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Ontario, i den sydöstra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Ottawa. Keene ligger  meter över havet.

Terrängen runt Keene är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Keene. Närmaste större samhälle är Peterborough,  km väster om Keene.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Ontario